— японская visual kei группа, сформированная в 1994 году  (ex-Dizzy Lizzy) и  (ex-Dizzy Lizzy) в Нагано. В первоначальный состав группы входили: Hidelow в качестве вокалиста, Kirito и Jun — гитаристы, KOHTA (ex-Dizzy Lizzy) — басист и Luka — ударник. В ноябре того же года Luka покинул группу и место ударника занял TAKEO. Затем, в феврале 1995 года Hidelow также покинул группу, в то время как к ней присоединился  (ex-Kalen), этот состав и стал окончательным: Kirito — вокалист, Aiji и Jun — гитаристы, KOHTA — басист и TAKEO (ex-Superstar) — ударник.

PIERROT была одной из старейших групп, просуществовав до 2005 года на японской рок-сцене.

История 

В 1994 году группа записала первый альбом .

В июле 1996 года после выхода третьей демо-кассеты они выпустили второй альбом, после чего подписали контракт с Sweet Child Records, которая выпустила мини-альбом «Celluloid» в 1997 году. В том же году группа выступила на фестивале Sweet Trance, организованном лейблом. PIERROT были постоянными участниками фестиваля до 2002 года.

Их major-дебют состоялся в сентябре 1998 года с синглом , записанным в сотрудничестве с Toshiba EMI. В 1999 году прошло первое выступление группы в Nihon Budokan, вскоре PIERROT заключили контракт с Toshiba EMI и выпустили первый major-альбом «FINALE». Их синглы звучат на радио и телевидении по всей стране, популярность группы постоянно растет, и спустя год выходит следующий major-альбом «Private enemy».

Из-за проблем со звукозаписывающим лейблом PIERROT были вынуждены перейти в Universal, которая выпустила все последующие альбомы.

Их последним синглом стал «HELLO». 12 апреля 2006 года группа заявила о своем распаде.

Вокалист Kirito начал соло-карьеру в 2005 году и выпустил свой первый сольный альбом «Hameln» (записанный при участии KOHTA в качестве басиста), 3 августа 2005 года.

В августе 2006 года дебютировала группа Angelo, в состав которой первоначально входили Kirito, Kohta и Takeo. 27 ноября 2011 года к ним присоединились Karyu (ex. D'espairsRay) и Giru (ex. Vidoll).

Jun является участником группы ALvino, в которую, кроме него, входят также Shota — вокал и Koji (ex-La'cryma Christi) — гитара.

Aiji принимает участие в проекте LM.C.

Состав группы 
 Kirito (Murata Shinya) — вокал
 Aiji (Mizui Shinji) — гитара
 Jun (Yamaura Jun’ichi) — гитара
 KOHTA(Murata Kohta) — бас
 TAKEO (Ishikawa Takeo) — ударные

Дискография

Синглы 

 Screen (22.04.1998)
  (10.09.1998)
  (02.12.1998)
  (24.02.1999)
  (28.04.1999)
 CREATURE (Maxi single) (22.12.1999)
 AGITATOR (Maxi single) (07.06.2000)
  (Maxi Single) (27.09.2000)
 PARADOX (06.05.2001)
 DRAMATIC NEO ANNIVERSARY (Maxi Single) (29.08.2001)
 COCOON (Maxi single) (21.11.2001)
  (Maxi single) (27.03.2002)
 PSYCHEDELIC LOVER (Maxi single) (28.08.2002)
  (Maxi single) (18.12.2002)
 // (Triple A-side Maxi single) (18.06.2003)
  (Maxi single) (03.12.2003)
 SMILEY SKELETON (Maxi single)(30.06.2004)
 MYCLOUD (Maxi single) (20.10.2004)
 HELLO (21.06.2006)

Альбомы 

  декабрь 1994 г., записан с HIDELOW в качестве вокалиста
  (21.07.1996)
 CELLULOID (03.09.1997)
 FINALE (07.07.1999)
 PRIVATE ENEMY (22.11.2000)
 HEAVEN: THE CUSTOMIZED LANDSCAPE (24.12.2002)
 ID ATTACK (23.07.2003)
  (17.12.2003)
 FREEZE (01.12.2004)
 DICTATORS CIRCUS -A variant BUD- (06.04.2005)
 DICTATORS CIRCUS -A deformed BUD- (08.06.2005)

Фильмы/DVD 

 Prototype (20.12.1998)
 '«Film» Rising a MAD SKY at NIPPON BUDOKAN (08.09.1999)
 TOUR 1999 FORETELLER’S MUTATION FINAL -THE GENOME CONTROL- (15.03.2000)
 DICTATOR’S CIRCUS V (Video/2 Vol. Set) (20.12.2000)
 PROTOTYPE II (20.12.2000)
 PROTOTYPE III (19.12.2001)
 PROTOTYPE I+II (19.12.2001)
 TOUR RARADOXICAL GENESIS «ANNIVERSARY» 2001.9.23 YOKOHAMA ARENA (DVD) (23.04.2003)
 DICTATOR’S CIRCUS VI at SAITAMA SUPER ARENA (23.04.2003)
 ATTACK [to] THE FREEDOM (contains 3 discs) 2004 г. только для членов фан-клуба
 DICTATORS CIRCUS VII -A variant BUD-/-A deformed BUD- [SAITAMA SUPER ARENA] 2005 г. только для членов фан-клуба
 PROTOTYPE IV (14.12.2005)

Ссылки 
PIERROT   Официальный сайт PIERROT
 Neo Cycloid   Официальный сайт Kirito и Angelo
Lovely Moco-Chang   Официальный сайт LM.C
ALvino Официальный сайт ALvino
PIERROT on JaME страница PIERROT на Japaneese Music in Europe (англ.)

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1994 году
Группы альтернативного рока
Visual kei
Хард-рок-группы Японии